salon – reprezentacyjne pomieszczenie w większym apartamencie, willi czy pałacu
 salon – wystawa sztuki, zwłaszcza paryska, istniejąca od XVII wieku
 salon – impreza o charakterze wystawienniczo-kulturalnym, np. salon literacki, salon motoryzacyjny
 salon – część ogrodu barokowego
 Salon – francuskie miasto w regionie Akwitania
 Salon – francuskie miasto w regionie Szampania-Ardeny
 Salon – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh
 Salon (Salon.com) – amerykańska witryna internetowa

Zobacz też 
 muzyka salonowa
 wagon salonowy
 Salon-de-Provence
 Salon-la-Tour